Gouvêa ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Carício de Gouvêa (1921–2000), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Irecê
 Fernando Q. Gouvêa (* 1957), brasilianischer Mathematiker

Siehe auch:
 Gouvea